Utaka steht für:

 Utaka, Oberbegriff für mehrere Gattungen von Buntbarschen

Utaka ist der Familienname folgender Personen:

 John Utaka (* 1982), nigerianischer Fußballspieler
 Peter Utaka (* 1984), nigerianischer Fußballspieler